ITT kan syfta på:

 ITT Corporation – internationellt tillverkningsföretag baserat i USA
 IIT – Indiens mest välrenommerade tekniska högskola, se Indian Institute of Technology